Csehország
 Slaná, település a Semilyi járásban
 Szlovákia
 Sajó (szlovákul Slaná), Kelet-Szlovákia és Északkelet-Magyarország egyik legnagyobb folyója, a Tisza jelentős mellékvize
 Alsósajó (szlovákul Nižná Slaná), község a Kassai kerület Rozsnyói járásában
 Felsősajó (szlovákul Vyšná Slaná), község a Kassai kerület Rozsnyói járásában
Lásd még
 Slana (egyértelműsítő lap)